La cathédrale vieille Saint-Paul est une ancienne cathédrale de la ville de Plasencia, dans la communauté autonome d'Estremadure en Espagne.

Description 
Sa construction a commencé au  jusqu'au . Elle possède trois nefs et quatre travées avec une voûte croisée, œuvre de Gil de Císlar. Dans son cloître rectangulaire d'inspiration cistercienne, on peut observer l'image de Sainte-Marie la blanche, datée du .

Depuis son cloître, on peut accéder à la chapelle Saint-Paul, de style gothique avec des influences byzantines et orientales.

Dans la cathédrale se trouve un musée avec des collections picturales et de sculptures d'artistes espagnoles et flamands, comme Luis de Morales ou Gérard David. Elle possède également des ornements religieux et des objets de culte des .

Notes et références

Voir aussi

Sources

Article connexe 
 Liste des cathédrales d'Espagne

Lien externe 
 La cathédrale sur gcatholic.org

Plasence
Plasencia vieille
Monument dans la province de Cáceres